TVM verzekeringen, een Nederlandse verzekeraar, tevens sponsor van:
TVM (schaatsploeg)
TVM (wielerploeg)
TVM (rallyploeg)
 Transmission Voie-Machine, een treinbeïnvloedingssysteem voor hogesnelheidslijnen
 Trans-Val-de-Marne, een vrije buslijn ten zuiden van Parijs
 Télévision de Maroc, een Marokkaanse publieke familieomroep